Okręty US Navy o nazwie USS "Mount Baker":

Pierwszy "Mount Baker" (AE-4) był okrętem zaopatrzeniowym rodziny Type C2. Wszedł do służby jako "Kilauea" 16 maja 1941, przemianowany 17 marca 1943. Po raz ostatni wycofany ze służby w 1969.
Drugi USNS "Mount Baker" (T-AE-34) był okrętem amunicyjnym typu Kilauea. Wszedł do służby w 1972 wycofany z niej w 1996. Przekazany Military Sealift Command. Pozostaje w służbie (stan na 2007 rok).

Mount Baker